Wyndham steht für:

 Wyndham, Stadt in Western Australia
 Wyndham City, lokales Verwaltungsgebiet bei Melbourne, Australien
 Wyndham (Neuseeland), Ort in der neuseeländischen Region Southland
 Wyndham (Virginia), Ort im Henrico County
 Wyndham Worldwide, US-amerikanische Hotelkette

Wyndham ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Wyndham (1837–1919), britischer Schauspieler und Manager
 Charles Wyndham, 2. Earl of Egremont (1710–1763), britischer Peer und Politiker
 Eric Wyndham White (1913–1980), britischer Diplomat, Generaldirektor des GATT
 Francis Wyndham (1924–2017), britischer Schriftsteller
 George Wyndham (1863–1913), britischer Politiker
 George Wyndham, 3. Earl of Egremont (1751–1837), britischer Peer und Mäzen
 George Wyndham, 4. Earl of Egremont (1786–1845), britischer Marineoffizier und Peer
 John Wyndham (1903–1969), britischer Science-Fiction-Autor
 Melissa Wyndham (1949–2015), britische Einrichtungsdesignerin
 Percy Charles Hugh Wyndham (1864–1944), britischer Diplomat
 Percy Wyndham-O’Brien, 1. Earl of Thomond († 1774), irischer Peer und britischer Politiker
 William Wyndham, 3. Baronet (1688–1740), britischer Staatsmann und Adliger

Siehe auch:
 Windham
 Wyndham’s Theatre, im Londoner West End
 The Wyndham Sisters: Lady Elcho, Mrs. Adeane, and Mrs. Tennant, Gemälde von John Singer Sargent